Восходский сельсовет

Курганская область 
 Восходский сельсовет Мишкинского района (упразднён в 2021 году)

Мордовия 
 Восходский сельсовет Старошайговского района (упразднён в 2018 году)

Рязанская область 
 Восходский сельсовет Кадомского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Чувашия 
 Восходский сельсовет Алатырского района (упразднён в первой половине 2000-х)